La Línea M del Metro de Medellín es una línea de teleférico utilizada como sistema de transporte masivo de mediana capacidad. Su trazado atraviesa la zona centro oriental del municipio de Medellín de sur a norte y viceversa, en una longitud total de 1,05 km, de forma elevada. Posee una capacidad máxima de 2.500 pasajeros hora sentido, 51 telecabinas, un tiempo de recorrido de 4 minutos, con una frecuencia máxima de 9 segundos entre telecabinas y una velocidad comercial de 18 km/h. 
Cuenta con tres estaciones, una de ellas con integración a la Línea T-A Tranvía de Medellín en la estación Miraflores. Sirve directamente a la comuna de Buenos Aires con una estación y a la comuna de Villa Hermosa con dos estaciones.

La Línea M se eleva 275 metros, sorteando una pendiente promedio del 26%. Fue inaugurada el 28 de febrero de 2019.

Historia

Recorrido

Estaciones 

Estaciones de la Línea M  del Metro de Medellín de sur a norte.
 Estación Miraflores
 Estación El Pinal
 Estación Trece de Noviembre

Referencias 

Teleféricos en Medellín
M